Лас Арениљас има више значења:

 Лас Арениљас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Арениљас (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику